Муслим Даирбеков (; 28 сентября 1938; , Южно-Казахстанская область, КазССР, СССР) — советский и казахский врач-стоматолог, заслуженный врач Казахской ССР (1974), отличник здравоохранения СССР (1979) и Казахстана (1998). Заслуженный деятель Казахстана (2007).

Биография 
Даирбекулы Муслим родился 28 сентября 1938 года в селе Георгиевка Толебийского района Южно-Казахстанской области.

В 1960 году окончил стоматологическое отделение Алматинского медицинского училища и в 1967 году по специальности врач-стоматолог Алматинского государственного медицинского института.

Трудовую деятельность начал в 1960 году стоматологом Панфиловского района Алматинской области.

С 1960 по 1967 год — врач-стоматолог Панфиловской и Балхашской районной больницы Алматинской области, лечебного объединения села Баканас и санатория «Алма-Арасан».

С 1967 по 1972 год — врач-стоматолог стоматологической поликлиники г. Алматы.

С 1972 по 1991 год — заведующий ортопедическим отделением, заместитель главного врача Центральной клинической больницы города Алматы.

С 1991 по 2000 год — директор вновь открывшейся Алматинской городской стоматологической поликлиники № 2.

С 2000 года по настоящее время, в связи с приватизацией ГСП №2 был назначен на должность директора Стоматологической клиники «Шипа-Дент».

Неоднократно избирался депутатом районого и городского Совета народных депутатов.

С 2007 года — президент Центрального клуба стоматологов Казахстана, председатель Общества ветеранов Казахстан­ского бокса.

Награды и звания 
 1974 — присвоено почётное звание «Заслуженный врач Казахской ССР» — за выдающиеся заслуги в области медицины. Первым среди врачей стоматологов Казахстана удостоен почетного звания Заслуженный врач Республики.
 1979 — нагрудный знак ««Отличник здравоохранения СССР»»
 1981 — Орден Трудового Красного Знамени
 1994 — нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»
 2001 (10 декабря) — Орден Курмет (Почёт)
 2003 — Почётный гражданин Толебийского района ЮКО
 2007 (7 декабря) — Указом президента РК награждён почетным званием «Заслуженный деятель Казахстана» (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) — за вклад в развитие отечественной медицины и общественную активность.
 2007 — нагрудный знак и звания «Почётный стоматолог Казахстана»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2008 — Почётная грамота Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знак «Алтын барыс» — за выдающиеся заслуги в области медицины и в связи с 70-летием со дня рождения.
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2012 — Орден Парасат
 2016 — Медаль «Ветеран труда Казахстана»
 2018 (5 декабря) — Орден Достык 2 степени
 2019 (15 сентября) — Почётный гражданин Алматы

Семья 
 Женат. Супруга – Даирбекова Нэлли Каиргалиевна (1941 г. р.).
 Сыновья – Даирбеков Мухтар (1966 г. р.), Даирбеков Аскар (1970 г. р.); дочь – Даирбекова Сауле (1978 г. р.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дайырбекулы Муслимбай на официальном сайте Туркестанского областного маслихата
 [https://shipadent.kz/page/220040
Агося привет:)

Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Стоматологи XX века
Стоматологи XXI века
Стоматологи СССР
Стоматологи Казахстана
Отличники здравоохранения Казахстана
Заслуженные врачи Казахской ССР
Почётные граждане Туркестанской области
Почётные граждане Алма-Аты